

Філіпень () — комуна у повіті Бакеу.
 Філіпень () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпень.

Філіпень () — село у Леовському районі.